Yount ist der Familienname folgender Personen:

 Barton Kyle Yount (1884–1949), US-amerikanischer Generalleutnant der US Army Air Forces
 Harry Yount (1837–1924), erster Park Ranger im Yellowstone-Nationalpark